

Film 
 Castles in the Air – corto del 1911 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 Castles in the Air – film del 1914 diretto da Norval MacGregor
 Castles in the Air – film del 1919 diretto da George D. Baker
 Castles in the Air – film del 1923 diretto da Fred Paul
 Castles in the Air – documentario del 1966 diretto da Frank Gilpin

Musica 
 Castles in the Air – album di Felix Cavaliere del 1979